

Presentación previa 
Mischa Zverev fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Frances Tiafoe derrotó en la final a Tennys Sandgren.

Cabezas de serie 

  Jared Donaldson (Cuartos de final)
  Horacio Zeballos (Cuartos de final, retiro)
 ' Frances Tiafoe (Campeón)
  Adam Pavlásek (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Gerald Melzer ''(Primera ronda)
  Darian King ''(Primera ronda)
  Henri Laaksonen ''(Cuartos de final)
  Guido Andreozzi ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Sarasota 2017